Ocepechelon bouyai — вымерший вид из семейства кожистых черепах (Dermochelyidae). Единственный известный науке вид рода Ocepechelon. Ископаемые были найдены в Марокко в слоях позднего мелового периода (от 70,6 до 66,043 миллионов лет назад).

От Ocepechelon bouyai известен только хорошо сохранившийся череп, длиной 70 см. Судя по величине черепа, это была одна из крупнейших морских черепах, когда-либо живших на земле.

Строением черепа эти черепахи напоминали зубатых китов семейства клюворыловых (размерами и удлинённой беззубой челюстью) и рыб семейства игловых (длинным трубчатым рылом с округлым ртом на конце). Такое строение черепа уникально для четвероногих. Видимо, как и клюворыловые, Ocepechelon bouyai питались некрупными морскими животными, засасывая их.

Филогения 
Ниже приводится кладограмма из описания рода Ocepechelon (Bardet et al., 2013). Согласно ей, данные вид является базальным представителем кожистых черепах:

Галерея

Примечания 

Черепахи мелового периода
Ископаемая фауна Африки
†
Фоссилии, описанные в 2013 году
Вымершие черепахи